Harsányi Attila (1943) építész
Harsányi Attila (1973) színész